L'édition masculine 2012 du tournoi de tennis de Stuttgart se déroule du 9 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants 
 Janko Tipsarević remporte le tournoi en simple en battant Juan Mónaco en finale. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Jérémy Chardy et Łukasz Kubot battent en finale Michal Mertiňák et André Sá. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stuttgart (WTA 2012)
 Tournoi de tennis de Stuttgart
 Saison 2012 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Stuttgart
ATP 2012
Tennis en Allemagne en 2012
Tennis en juillet 2012